«Красотка на всю голову» () — американская комедия режиссёров Эбби Кон и Марка Силверштейна («Обещать — не значит жениться», «Клятва», «В активном поиске»). В главных ролях Эми Шумер, Мишель Уильямс, Том Хоппер, Лорен Хаттон и Наоми Кэмпбелл.

Сюжет 
Жизнь главной героини состояла из бесконечных диет и занятий фитнесом. «Попытка засчитана», — подумала Вселенная и скинула бедняжку с велотренажёра. Ударившись головой, девушка обретает аномальную уверенность в том, что теперь она неотразима для окружающих, но при этом есть одна проблема — на самом деле её внешность ни капли не изменилась. Таким образом, героиня становится «красоткой на всю голову».

В ролях 
 Эми Шумер — Рене Беннетт
 Мишель Уильямс — Эвери ЛеКлэр
 Том Хоппер — Грант ЛеКлэр, брат Эвери
 Лорен Хаттон — Лили ЛеКлэр
 Наоми Кэмпбелл — Хелен Грей, фин. директор
 Эмили Ратаковски — Мэллори
 Рори Сковел — Итэн, возлюбленный Рени

Дата выхода фильма в прокат 
Первоначально компания STX Entertainment планировала выпустить фильм в североамериканский прокат 29 июня 2018 года, но в феврале, после тестового показа и восхищённой реакции публики, было принято решение его выпустить в середине весны, 27 апреля.

По странам 

Дата выхода фильма в Греции и России — 7 июня 2018 года, в Бразилии, Венгрии и Чехии — 28 июня 2018 года, во Вьетнаме — 31 августа 2018 года.

11 июня 2018 года комедия «Красотка на всю голову» заняла второе место в российском прокате, картина собрала 44,7 млн рублей.

Критика 
Фильм получил смешанные отзывы кинокритиков. На сайте Rotten Tomatoes комедия получила оценку 34 % на основе 197 рецензий со средним рейтингом 5,1 из 10. На сайте Metacritic фильм получил 47 баллов из 100 на основе 44 отзывов. Зрители, опрошенные сайтом CinemaScore, дали фильму оценку B+ по шкале A+ to F.

Питер Дебрюж из Variety оставил на фильм умеренно положительный отзыв: «„Красотка на всю голову“ — это вдохновляющая предпосылка о том, что трансформация Рене происходит полностью в её голове, в то время как окружающие остаются ошеломлёнными её внезапным изменением отношения — концепция, которая ставит вопрос о том, почему наше общество поощряет женщин к тому, чтобы в первую очередь пересмотреть их самооценку».

Дж. Р. Киннард из PopMatters писал: «Единственные люди, которым не будет скучно от „Красотки на всю голову“ — это те, кого это оскорбляет. Это грубый просчёт, который мог быть хорошим, но не позволяет сбалансировать остроту и деликатность, необходимые для преодоления эмоциональной бойни, вызванной ненавистью к себе. То, что он забывает нас рассмешить — это последнее оскорбление».

Майкл Филлипс из Chicago Tribune оценил фильм на 2 звезды из 4, при этом писав: «„Красотка на всю голову“ поддаётся всем неправильным голливудским уловкам. Это просто не смешно или достаточно пресно, и не имеет ничего общего с людьми на экране».

См. также 
 «Красотка в ударе» (Россия, 2020)

Примечания 

Кинокомедии 2018 года
Фильмы США 2018 года
Фильмы Voltage Pictures
Фильмы STX Entertainment